

Geografia
 Salam – comune rurale del Mali facente parte del circondario di Timbuctù

Onomastica
 Salam – nome proprio di persona arabo

Persone
 ʿAbd Allāh ibn Salām – Sahaba arabo di cultura ebraica
 Abdus Salam – fisico pakistano
 Nawaf Salam – diplomatico, accademico e giurista libanese
 Sa'eb Salam – politico libanese
 Shadi Abdel Salam – regista, sceneggiatore e scenografo egiziano
 Tammam Salam – politico libanese

Altro
 Salām – parola del lessico islamico